Network Connectivity Status Indicator, NCSI — компонент операционных систем семейства Windows, разработанных в компании Microsoft. NCSI сообщает пользователю и другим компонентам Windows, имеется ли с компьютера доступ в сеть Интернет.

Для выяснения того, имеется ли выход в Интернет, NCSI использует разные способы в разных операционных системах Windows. Производятся как активные проверки доступности зарезервированных сайтов, так и мониторинг сетевой активности.

Технические подробности 
NSCI определяет состояние подключения в два этапа. Сначала он ресолвит доменное имя и запрашивает страницу (текстовый файл из одной строки) с  сайта, имя которого задано в коде компонента. Затем ресолвит адрес IP другого доменного имени, также заданного в коде.

Для загрузки тестовых файлов с сайтов Microsoft NCSI использует системный компонент WinHTTP операционной системы Windows. WinHTTP в свобю очередь использует службу Web Proxy Automatic Discovery (WPAD) для определения, используется ли в локальной сети сервер прокси для доступа к сайтам.

Использование режима активной пробы задаётся в реестре Windows параметром EnableActiveProbing в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/NlaSvc/Parameters/Internet.

Активные пробы 
NCSI определяет подключение к Интернету путём запросов к зарезервированным доменным именам и сайтам компании Microsoft. Ранее для этого использовались доменные имена и сайт в доменной зоне msftncsi.com, а в Windows 10 к ней добавился сайт www.msftconnecttest.com. Если все проверки прошли, пользователь увидит в области системных уведомлений панели задач значок подключения к интернету. Если любая из проверок неудачна, пользователь увидит там значок «Подключение отсутствует» или «Доступ к Интернет ограничен».

Windows 10 
 NSCI определяет адрес IP для доменного имени www.msftconnecttest.com с помощью запроса к DNS.
 NSCI загружает веб-страницу http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt (отправляет запрос GET протокола HTTP и ожидает ответ 200 OK).
 NSCI сравнивает полученный с вебсервера файл connecttest.txt с эталонным (файл должен содержать текст Microsoft Connect Test).
 NSCI выясняет адрес IP для доменного имени dns.msftncsi.com.

Windows 8.1 
Этот алгоритм используется также в некоторых предыдущих версиях Microsoft Windows.
 NSCI определяет адрес IP для доменного имени www.msftncsi.com с помощью запроса к DNS.
 NSCI загружает веб-страницу http://www.msftncsi.com/ncsi.txt (отправляет запрос GET протокола HTTP).
 NSCI сравнивает содержимое полученного с вебсервера файла ncsi.txt с эталонной строкой Microsoft NCSI.
 NSCI выясняет адрес IP для доменного имени dns.msftncsi.com.

Пассивные проверки 
Помимо доступности зарезервированных доменных имён и веб-страниц NSCI мониторит активность пользователя в интернете.

В некоторых случаях Microsoft Windows открывает в браузере по-умолчанию портал MSN (страницу http://www.msftconnecttest.com/redirect). NSCI отслеживает такие запросы и при их успешности показывает в области системных уведомлений значок подключенного интернета.

Проблемы 
В некоторых случаях ошибка NCSI приводит к невозможности активации Microsoft Office 365 при работающем подключении к Интернету.

В случае использования подключения VPN индикатор сети в области системных уведомлений сообщает жёлтым восклицательным знаком, что подключение отсутствует или ограничено, хотя основное подключение к Интернету работает нормально.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Компоненты Windows
Доступ в Интернет
Браузеры